Dieter Schubert (roeier)
 Dieter Schubert (schrijver)